Jason Parker – cestista statunitense
Jason Parker – pattinatore di velocità su ghiaccio canadese
Jason Parker – tiratore statunitense